Dupuis ist der Name eines von Jean Dupuis gegründeten, renommierten belgischen Comicverlags, siehe Dupuis (Verlag)

Dupuis ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dupuis (1877–1967), belgischer Komponist
 Antony Dupuis (* 1973), französischer Tennisspieler
 Auguste Dupuis-Yacouba (1865–1945), französischer Missionar und Ethnologe
 Charles François Dupuis (1742–1809), französischer Gelehrter
 Eugène Dupuis (1919–2017), französischer Radrennfahrer
 George Bonello Dupuis (Du Puis; 1927–2010), maltesischer Politiker
 Gugu Dupuis (1917–2013), Schweizer Jazz- und Unterhaltungsmusiker

 Henri Dupuis-Yacouba (1924–2008), nigrischer General und Politiker
 Jacques Dupuis (1923–2004), französischer Jesuit, Theologe und Religionsphilosoph 
 Jerry Dupuis (1904–?), kanadischer Skispringer
 José Dupuis (1831–1900), französischer Tenor
 Lori Dupuis (* 1972), kanadische Eishockeyspielerin
 Louis Savinien Dupuis (1806–1874), katholischer Priester der Pariser Mission und Gründer des ersten einheimischen Schwesternordens von Indien
 Maurice Dupuis (1914–1977), französischer Fußballspieler
 Michel Dupuis (* 1950), deutscher Koch und Gastronom
 Nicolas Dupuis (* 1993), kanadischer Pianist, Keyboarder, Komponist und Produzent
 Pascal Dupuis (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Dupuis (1916–1976), kanadischer Schauspieler
 Philippe Dupuis (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Pierre Dupuis (1610–1682), französischer Stilllebenmaler
 Pierre Dupuis (1929–2004), französischer Comiczeichner
 Rose Dupuis (1791–1878), französische Schauspielerin
 Roy Dupuis (* 1963), kanadischer Schauspieler
 Siegfried Dupuis (1941–2018), deutscher Basketballfunktionär
 Stephan Dupuis, Maskenbildner und Spezialeffektkünstler
 Sylvain Dupuis (1856–1931), belgischer Komponist und Dirigent
 Théodore Edmond Dupuis (1833–1911), französischer Seeoffizier und Flottillenadmiral
 Thomas Sanders Dupuis (1733–1796), englischer Komponist der Vorklassik
 Yvon Dupuis (1926–2017), kanadischer Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Dupuy